Прва лига Телеком 2014/15 — 24-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, стартовал 18 июля 2014 года и завершился 30 мая 2015 года. Чемпионский титул смог защитить «Марибор».

Участники 

1Первую половину сезона Заврч свои домашние игры проводил на стадионе города Птуй (2 207 мест), поскольку Спортны парк находился на реконструкции.
2Радомлье проводит домашние игры на стадионе в Домжале, поскольку их стадион в Радомлье не соответствует критериям Футбольного союза Словении.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте лиги
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2014/2015
Словения
Спорт в Словении в 2014 году
Спорт в Словении в 2015 году